Hieronder volgt de (vereenvoudigde) stamboom van de Spaanse en Oostenrijkse Habsburgers, en hun familiebanden met andere Europese vorstenhuizen.

 Stamboom van de Habsburgers